Resum de l'activitat de la temporada 1974-1975 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Promoció de descens

Resultats finals 
 Campió: Real Oviedo.
 Ascensos a Primera divisió: Real Oviedo, Racing de Santander i Sevilla FC.
 Descensos a Segona divisió: CD Málaga, Celta de Vigo i Reial Múrcia.
 Ascensos a Segona divisió: CD Ensidesa, Deportivo de La Coruña, Osasuna, Terrassa FC i Calvo Sotelo CF.
 Descensos a Tercera divisió: Barakaldo CF, RCD Mallorca, CD Ourense, CE Sabadell FC i Cultural Leonesa.
 Màxim golejador:  Cioffi (CE Castelló).

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1974
Competicions futbolístiques del 1975